Labour Party (Verenigd Koninkrijk)
 Labour Party (Nigeria)
 Labour Party (Zuid-Afrika), een voormalige politieke partij
 Labour Party (Zuid-Afrikaanse kleurlingen), een voormalige politieke partij
 Antigua Labour Party
 Antigua Labour Party
 Barbados Labour Party
 Irish Labour Party
 Jamaica Labour Party
 Malta Labour Party
 New Zealand Labour Party

Zie ook 

 Independent Labour Party
 Social Democratic and Labour Party
 Democratic Labour Party (doorverwijspagina)
 Arbeiderspartij (doorverwijspagina)